Dubai Women’s Sevens 2016 – piąta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Dubai Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 grudnia 2016 roku na The Sevens w Dubaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2016/2017.

Informacje ogólne 
Rozegrane na The Sevens zawody były pierwszym turniejem sezonu 2016/2017 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Południowej Afryki. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w październiku 2016 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Do zawodów w roli faworytek przystępowały Australijki. Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły medalistki z Rio – reprezentacje Australii, Kanady i Nowej Zelandii, zaś w całym turnieju zwyciężyły Nowozelandki. Najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek Kelly Brazier, a najwięcej punktów i przyłożeń w zawodach zdobyła jej rodaczka Michaela Blyde, wyróżniała się także Rosjanka Alena Mikhaltsova.

Wstęp na czwartkowe spotkania był bezpłatny, wejściówka na drugi dzień zawodów kosztowała w przedsprzedaży 300 dirhamów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2016/2017)
Dubai Women’s Sevens
2016 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich